Scott Davis (tennisser), een Amerikaans tennisser
 Scott Davis (wielrenner), een Australisch wielrenner
 Scott Davis (kunstschaatser), een Amerikaans kunstschaatser